La stagione 2007-2008 del Basket Alcamo è stata la quarta consecutiva disputata dalla società alcamese di pallacanestro femminile in Serie A2.

Sponsorizzata dalla Gea Magazzini, la squadra trapanese si è classificata all'undicesimo posto nella seconda divisione e ha dovuto partecipare ai play-out. Nel primo turno si è imposta sulla Kocca Jeans Napoli.

Verdetti stagionali
Competizioni nazionali

 Serie A2:
 stagione regolare: 11º posto su 16 squadre (13-17);
 playout: salvezza al primo turno contro Napoli (2-1);

Rosa

Dirigenza 
 Presidente: Lino Scalzo
 Dirigente accompagnatore: Silvana Tognetti
 Dirigente responsabile, addetto marketing e logistica: Piero Provenzano

Statistiche

Collegamenti esterni 
 

2008
Alcamo